Siete buques de la Royal Navy británicos han portado el nombre HMS Orion, inspirado en Orión de la mitología griega.

 fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1787 y desguazado en 1814.
 fue un navío de 80 cañones de hélice botado en 1854 y desguazado en 1867.
 fue una corbeta blindada construida para el Imperio otomano y adquirida por la Royal Navy en 1878, fue botada en 1879. Y renombrada HMS Orontes en 1909, fue vendida en 1913.
HMS Orion debería haber sido un crucero acorazado. Fue proyectado en 1904 pero que nunca fue construido.
 fue un acorazado de clase Orion botado en 1910 y vendido para desguace en 1922.
 fue un crucero ligero de clase Leander botado en 1932 y vendido en 1949.
 fue un submarino francés iniciado en 1940, en construcción hasta 1943 y posteriormente, desguazado.

Véase también 
HMAS Orion fue un submarino de clase Oberon de la Real Armada Australiana botado en 1974 y dado de baja en 1996.
es un buque de inteligencia de la Real Armada de Suecia.

Nombres de buques británicos